Kállay ist der Familienname folgender Personen:

 András Kállay-Saunders (* 1985), montenegrinischer Sänger
 Benjámin Kállay (1839–1903), ungarisch-österreichischer Politiker
 Mascha Santschi Kallay (* 1980), Schweizer Juristin 
 Miklós Kállay (1887–1967), ungarischer Politiker
 Nikola Kallay (1942–2015), kroatischer Chemiker
 Tibor Kállay (1881–1964), ungarischer Politiker und Finanzminister